Panga (ryba)
miejscowości w Estonii:
 Panga – w gminie Ridala
 Panga – w gminie Mustjala
miejscowości w Dolinie Katmandu